Paweł Banaś – polski dziennikarz i urzędnik państwowy, podsekretarz stanu w rządzie Prawa i Sprawiedliwości
 Paweł Banaś – polski historyk sztuki nowoczesnej, kulturoznawca, prof. dr hab.,  pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego